

Persone
 Alessandro Gandini (1807-1871) – musicista italiano, figlio del musicista Antonio
 Angelo Gandini (1931) – ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista
 Antonio Gandini (1786-1842) – musicista e compositore italiano, padre del musicista Alessandro
 Antonio Gandini (...-1630) – pittore italiano
 Brenda Gandini (1984) – attrice argentina
 Carlo Gandini (1939) – ex bobbista e alpinista italiano
 Carlo Gandini (...-...) – schermidore italiano
 Davide Gandini (1963) – insegnante e scrittore italiano
 Erik Gandini (1967) – regista e produttore cinematografico italiano, naturalizzato svedese
 Franco Gandini (1936) – ex ciclista su strada e pistard italiano
 Giola Gandini (1906-1941) – pittrice italiana
 Giorgio Gandini (1893-1963) – ingegnere italiano
 Giorgio Gandini (1952) – politico italiano
 Giorgio Gandini del Grano (1500 circa-1538) – pittore italiano
 Giovanni Gandini (1929-2006) – editore, scrittore e disegnatore italiano
 Giuseppe Gandini (1972) – attore italiano
 Giuseppe Gandini (1900-1989) – calciatore italiano, di ruolo attaccante e centrocampista
 Luca Gandini (1985) – cestista italiano
 Luigi Gandini (1928-1987) – canottiere italiano
 Luigi Alberto Gandini (1827-1906) – storico italiano
 Marcello Gandini (1938) – designer italiano
 Marina Gandini (1989) – ex pistard italiana
 Pietro Gandini (1701-1760) – attore italiano
 Rino Gandini (1960) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano di ruolo portiere
 Roberto Gandini (1957) – attore, regista teatrale e drammaturgo italiano
 Selene Gandini (1980) – attrice teatrale italiana
 Umberto Gandini (1935) – traduttore, giornalista, scrittore e germanista italiano
 Umberto Gandini (1960) – dirigente sportivo italiano

Altro
 Cascine Gandini – frazione di Palazzo Pignano, in provincia di Cremona
 Torre Gandini – casatorre medievale nel comune di Alta Val Tidone, provincia di Piacenza
 Villa Gandini, ex villa Aggazzotti – villa neoclassica di Formigine, provincia di Modena

Pagine correlate 
Gandino (disambigua)